Цинца́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Цинцадзе, Автандил (1982) — грузинский самбист и спортивный функционер.
 Цинцадзе, Арчил Владимирович (1966) — грузинский военачальник и дипломат.
 Цинцадзе, Вахтанг Геронтьевич (1915—1993) — грузинский советский архитектор, реставратор, историк архитектуры. Заслуженный деятель искусств Грузии (1967), лауреат Государственной премии им. Шота Руставели (1987).
 Цинцадзе, Георги (1986) — грузинский баскетболист.
 Цинцадзе, Георгий Иосифович (1880—1937) — грузинский политик, Член Учредительного собрания Грузии (1919—1921).
 Цинцадзе, Дито (1957) — грузинский режиссёр и сценарист.
 Каллистрат (Католикос-Патриарх всея Грузии) (в миру Каллистрат Михайлович Цинцадзе; 1866—1952) — епископ Грузинской православной церкви, Католикос-Патриарх всея Грузии.
 Цинцадзе, Котэ Максимович ([1887—1930) — старый большевик, участник Левой оппозиции, председатель Чрезвычайной комиссии Терской советской республики.
 Цинцадзе, Нодар Леванович (1930—2020) — грузинский учёный-физик. Член-корреспондент АН Грузинской ССР (1988), академик АН Грузии (2001). Заслуженный деятель науки Грузии. Почётный доктор Хиросимского университета.
 Цинцадзе, Ной Константинович (1887—1978) — грузинский политик, лидер Национального совета и Учредительного собрания Грузии.
 Цинцадзе, Сулхан Фёдорович (1925—1991) — советский композитор, виолончелист, педагог, Народный артист СССР.
 Цинцадзе, Шазил Сулейманович (1922—1981) — Герой Социалистического Труда.